Кускуррита-де-Рио-Тирон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 19,17 км². Население — 554 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи